Копья:

 Копья (приток Вурламы) — река в России, протекает в Пермском крае, Кировской области, Республике Удмуртия. 
 Копья (приток Белой Холуницы) — река в Российской Федерации, протекает в Кировской области, Республике Коми.

См. также 
 Копьё